Рибера-дель-Альто-Эбро () — историческая область и комарка в Испании, находится в провинции Наварра. Подзона в соответствии с зонированием Наварры-2000, относится к субзоне Рибера-Альто Регион состоит из 9 муниципалитетов, население которых в 2014 году составило 26 477 жителей (INE)

География 
Комарка Рибера-дель-Альто-Эбро расположена в юго-западной части автономного сообщества Наварра, в субзоне Рибера-Альта. Имеет общую площадь 455 км² и граничит на севере с Эстелья-Оксиденталь и Эстелья-Орьенталь, на востоке — Тафальей и Рибера Арга-Арагон, а на юге и западе — автономное сообщество Ла-Риоха.

Муниципалитеты 
Комарка Рибера-дель-Альто-Эбро состоит из 9 муниципалитетов, которые перечислены ниже с данными о численности, площади и плотности, соответствующими данным INE 2017 года:

См. также 
 Комарки Наварры
 Рибера-Наварра

Примечания 

Районы Наварры